Gönnersdorf ist der Name folgender Orte:

 Ortschaften in Rheinland-Pfalz
 Gemeinde Gönnersdorf (bei Bad Breisig) im Landkreis Ahrweiler
 Gemeinde Gönnersdorf (Eifel) bei Gerolstein im Landkreis Vulkaneifel 
 Ortsteil Gönnersdorf (Neuwied) des Stadtteils Feldkirchen von Neuwied
 Gönnersdorf (archäologischer Fundplatz)

Siehe auch
 Gonnersdorf